Wannabe (gedrag), iets dat iemand graag wil zijn
 Wannabe (lied), een nummer van de Spice Girls